Александр Павлович Силаев (, Москва, РСФСР, СССР — , там же) — советский спортсмен-каноист и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1958) и заслуженный тренер СССР.

Выступал за спортивный клуб «Динамо» Москва.

Окончил ГЦОЛИФК (1970). Кандидат педагогических наук.

Достижения 
 В 1958 году стал первым советским чемпионом мира по гребле на каноэ на дистанции 10000 м, выступая в паре с С. Ощепковым.
 В 1957 году стал чемпионом Европы на двойке (с П. Хариным) на 1000 м.
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1960 года (в финале уступил только венгру Яношу Парти).
 Серебряный призёр ЧЕ 1957 на двойке на 10000 м и 1961 на двойке на 1000 и 10000 м.
 8-кратный ЧС 1954—1957, 1959, 1960.

С 1961 по 1980 — главный тренер сборной СССР по гребле на байдарках и каноэ. Готовил команды к Олимпиадам 1964, 1968, 1972, 1976, 1980.

Был начальником Управления гребного и парусного спорта Госкомспорта СССР. До последнего дня своей жизни активно участвовал в подготовке сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ, являясь руководителем комплексной научной группы.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Москве
Умершие в Москве
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма